Le Home Run Derby est une compétition américaine de baseball. L'expression peut faire référence à :
 Home Run Derby, une émission de télévision américaine des années 1960
 Home Run Showdown ou Home Run Derby, un film américain réalisé par Oz Scott, sorti en 2012.